Krupski ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kirillowitsch Krupski (1845–1911), russischer Chemiker
 Alexander Konstantinowitsch Krupski (* 1960), russischer Stabhochspringer
 Andrei Michailowitsch Kurbski (1528–1583), auch genannt Krupski, russischer Fürst
 Anton Krupski (1889–1948), Schweizer Tierarzt und Professor an der Universität Zürich
 Janusz Krupski (1951–2010), polnischer Historiker und Dissident
 Ladislaus Krupski (1882–1947), Schweizer Volksliedsammler, siehe Hanns In der Gand
 Marion Weichelt Krupski (* 1964), Schweizer Diplomatin
 Ottomar Krupski (1893–1937), deutscher Leichtathlet, Kanute und Filmemacher

Siehe auch:
 Nadeschda Konstantinowna Krupskaja (1869–1939), russische Politikerin, deren Vater Krupski hieß
 Krupski Młyn, Dorf in Polen